Geffken ist der Nachname folgender Personen

 Michael Geffken (* 1950), deutscher Journalist
 Rolf Geffken (* 1949), deutscher Rechtsanwalt, Autor und Dozent